Dinosaur Tracks er et musikalbum af soul-/funk-bandet Tower of Power. Albummet indeholder 14 numre, der er indspillet i 1982, men dog først udgivet i 1999.

Tower of Power-album
Album fra 1999